Kirchhof Sand steht für:

 Alter Kirchhof Sand, Platz und Denkmal in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Kirchenwüstung St. Severin, Kirchhof Sand, Bodendenkmal in Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis